Okręty US Navy o nazwie USS "Grand Rapids":
 Pierwszy  był w służbie w latach 1944-47.
 Drugi  wszedł do służby w 1970.

Grand Rapids